Rainwater est un patronyme porté notamment par :

  (1966-), acteur américain ;
 James Rainwater (1917-1986), physicien américain ;
  (1920-2011), musicien américain de bluegrass et personnalité de la radio ;
 Marvin Rainwater (1925-2013), chanteur et auteur-compositeur de musique country et de rockabilly américain ;
 Richard Rainwater (1944-2015), investisseur et philanthrope américain ;
  (1970-), scénariste, réalisateur et producteur américain.